Maura Tombelli, née le , à Montelupo Fiorentino, en Italie, est une astronome italienne qui a commencé sa formation en astronomie comme observatrice d'étoiles variables. D'après le centre des planètes mineures, elle a découvert , dont 189 avec un co-découvreur.

Biographie

Carrière scientifique 
En 1994, Maura Tombelli commença une observation de cinq ans des planètes mineures, à l'observatoire d'Asiago avec Ulisse Munari et Giuseppe Forti à Arcetri. Elle a aussi partagé de nombreuses observations avec des découvreurs, en particulier concernant les objets géocroiseurs (ou NEO, Near Earth Object), et a contribué à la découverte de (15817) Lucianotesi, le premier astéroïde géocroiseur (ou NEA, Near Earth Asteroids) découvert à partir de l'Italie. Elle est actuellement impliquée dans un projet de construction d'un nouvel observatoire près de la ville de Montelupo, dans laquelle elle réside.

L'astéroïde (9904) Mauratombelli porte son nom.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 .

Astronome italien du XXe siècle
Astronome italien du XXIe siècle
Femme astronome
Personnalité féminine italienne
Naissance en novembre 1952
Naissance à Montelupo Fiorentino
Découvreur d'astéroïdes
Éponyme d'un objet céleste